Александр Данилович Левенков (27 декабря 1929 года, Великое Село , Лиозненский район Витебская область, БССР — 28 июля 2007 года, Санкт-Петербург) — советский архитектор-проектировщик, художник. 

Член Союза архитекторов с 1973 года.

Общие сведения 
В 1958 году окончил архитектурный факультет Академии Художеств (Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина). 

С 1960 по 1990 год,  работал  в проектном институте Ленгидропроект и в Мастерской №9 Научно-исследовательского института ЛенНИИпроекта. Принимал участие в обсуждении проектов архитектурно-планировочных композиций и памятников Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Создавал мемориальные комплексы и монументы, посвящённые важным историческим событиям и героям Великой Отечественной войны.

С 1990 года член «Товарищества свободных художников».  Выставлял свои живописные произведения на выставках, которые проводились этим объединением в стране и за рубежом — «Художники из Ленинграда. Русская неделя в Швеции.» и других.

Мемориальные комплексы 
Автор  памятников, посвящённым, историческим событиям города, Ленинградской «Дороги жизни» и мемориалов «Зелёного пояса Славы» , среди которых:

 Монумент «Катюша», архитекторы — А. Д. Левенков, П. И. Мельников и Л. В. Чулкевич (1965). 
 Мемориальный комплекс «Балтийские крылья» (1968).
 Памятный знак «Первому петроградскому  пионерскому отряду». На углу Пионерской и Корпусной улицы. Архитектор А. Д. Левенков и П. И. Мельников (1972)
 Мемориальный комплекс «Неизвестному шофёру Дороги жизни». Архитектор А. Д. Левенков, художник В. В. Фоменко, инженеры Ю. Маков и Т. Мураневич. Ленинградская область, Кировский район, Дусьево.
 Памятник В. И. Ленину. Установлен перед зданием музея «Невская застава». Архитектор А. Д. Левенков и П. И. Мельников , В. И. Трояновский (1974).
 Мемориальный комплекс, посвященный подвигу Александра Типанова. Архитектор А. Д. Левенков и М. В. Гаазе (1974).
 Памятник «Гребцам Российского флота». Архитектор А. Д. Левенков, конструктор В. С. Телеш, художник В. В. Фоменко (1974). 
 Мемориал «Бессмертие солдата» (1975).
 Мемориальный комплекс «Цветок жизни», архитекторы:  А. Д. Левенков и  Г. Г. Фетисов, инженер М. В. Коман  (1975). 
 Курган «Дневник Тани Савичевой» в роще «900 берез» во Всеволожске (1975). 
 Мемориал «Авиаторам Балтики» на месте захоронения более 500 летчиков-балтийцев и воинов армейских частей, погибших в борьбе с фашистами. Расположен у деревни Шепелёво в Ломоносовском районе Ленинградской области. Архитекторы:   А. Левенков и П. Ефимов (1978). 
 Мемориальный комплекс «Морякам-Авроровцам» (1984).
 Монумент «Регулировщица» (1985). 
 Мемориал артбатареи «А» — памятник «Взрыв» (1987). 
 Мемориал «Залп Авроры» (1989). 
 Памятник  воинам 63-й гвардейской стрелковой дивизии «Штурм» (1991).

Архитектор Александр Данилович Левенков — почётный гражданин города Ломоносова  и Всеволожского района Ленинградской области с 1995 года.  

В 2009 году, во Всеволожском районе, на 3-м километре «Дороги жизни») в памятной роще «900 берез», на высоком холме, установлен   горизонтальный монолит с надписью:  «Автору мемориалов Зелёного Пояса Славы
  Александру Даниловичу Левенкову Вечная память».

См. также 
 Дорога жизни
 Зелёный пояс Славы
 Монумент «Катюша» 
 Мемориал «Цветок жизни»»
 Памятник  воинам 63-й гвардейской стрелковой дивизии «Штурм»
 Мемориал «Залп Авроры»
 Мемориал артбатареи — «Взрыв» 
 Мемориальный комплекс, посвященный подвигу Александра Типанова

Литература 
 
 
 
 Лукьянов В. С.  Девятый обелиск (дополненный вариант с иллюстрациями // журнал «История Петербурга». — № 6(40). — , 2007. — С. 36—41.
 .
 
 .

Примечания 

Члены Союза архитекторов СССР
Почётные граждане Ломоносова
Почётные граждане Ленинградской области
Авторы памятников и мемориалов
Персоналии:Санкт-Петербург
Архитекторы по алфавиту
Художники по алфавиту
Статьи проекта Санкт-Петербург
Архитекторы СССР
Архитекторы Российской Федерации
Художники России
Художники СССР
Александр Левенков
Художники Санкт-Петербурга
Архитекторы Санкт-Петербурга